Zarza, La kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Zarza, La (kommun i Spanien, Extremadura), Provincia de Badajoz, 
 Zarza, La (kommun i Spanien, Kastilien och Leon), Provincia de Valladolid,

Se även
La Zarza

Robotskapade Spanienförgreningar